Annapolis steht für:

 Annapolis (Wahlbezirk) in der kanadischen Provinz Nova Scotia
 Annapolis County der kanadischen Provinz Nova Scotia (Neuschottland)
 Annapolis Heliport, Airport im Anne Arundel County, Maryland
 Annapolis River, Fluss in Neuschottland, Kanada
 Annapolis Royal, Stadt im Annapolis County in Kanada
 Annapolis Valley, Tal im westlichen Nova Scotia (Neuschottland), Kanada
 Annapolis – Kampf um Anerkennung, amerikanisches Militär-Drama aus dem Jahr 2006
 Annapolis-Klasse, Klasse kanadischer Kriegsschiffe
 Annapolis Lead Mine, Mine im Iron County (Missouri) – nicht mehr existent
 Annapolis Park Historic District Historical Marker, Park im Wayne County (Michigan)
 umgangssprachlich die in Annapolis, Maryland gelegene United States Naval Academy
 USS Annapolis (SSN-760), ein US-amerikanisches Atom-U-Boot

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Annapolis (Illinois), im Crawford County (Illinois)
 Annapolis (Indiana), im Parke County
 Annapolis (Kalifornien), im Sonoma County
 Annapolis (Maryland), im Anne Arundel County
 Annapolis (Missouri), im Iron County (Missouri)
 Annapolis (Ohio), im Jefferson County (Ohio)
 Annapolis (Washington), im Kitsap County
 Annapolis Cove, im Anne Arundel County, Maryland
 Annapolis Landing, im Anne Arundel County, Maryland
 Annapolis Overlook, im Anne Arundel County, Maryland
 Annapolis Roads, im Anne Arundel County, Maryland
 Annapolis Rock (Howard County, Maryland), im Howard County (Maryland)

im NRHP gelistete Objekte:
 Annapolis National Cemetery, in Annapolis, Maryland, ID-Nr. 96000608
 Annapolis Park Historic District, in Westland, Michigan, ID-Nr. 06000405

Siehe auch
 Anápolis